Voici une liste de volcans du Canada notables, classée en fonction de la province ou du territoire du Canada où se situe le volcan.

Alberta

Colombie-Britannique

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Ontario

Québec

Saskatchewan

Yukon

Notes et références

Liens externes 

 Volcanoes in Canada par Ressources naturelles Canada

Volcan
Canada